Будка железной дороги 25 км — деревня в Сафоновском районе Смоленской области России. Входит в состав Вадинского сельского поселения.

По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

География 
Расположена в северной части области, в 17 км к северу от города Сафонова, в 18 км севернее автодороги . На территории деревни находится исток реки Ржава.

История 
В годы Великой Отечественной войны территория деревни была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

Входил в состав Васильевского сельского поселения вплоть до его упразднения Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, после чего включён в Вадинское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство

Транспорт 
Железнодорожная станция Иванисино на линии Дурово — Владимирский Тупик.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района